A veia do bulbo do pênis é uma veia da pelve.

Veias